Афган Мухтарлы (9 января 1974; Ашагы-Тала, Загатальский район, Азербайджансккая ССР, СССР) — азербайджанский журналист, активист и правозащитник.

Деятельность 
Работал в газете «Ени Мусават», сотрудничал с независимым новостным агентством Meydan TV, Институтом по освещению войны и мира (IWPR) и международной журналистской сетью OCCRP.

Основной темой его материалов была коррупция в Азербайджане. Стал известен, в том числе, благодаря своим журналистским расследованиям коррупции в Министерстве обороны Азербайджана.

С 2015 года Афган Мухтарлы и его жена, журналистка Лейла Мустафаева, жили в добровольном изгнании в Грузии, так как в Азербайджане им угрожали за журналистскую деятельность.

Похищение и арест 
29 мая 2017 года Мухтарлы был похищен в Тбилиси, а днем позже арестован в Азербайджане. Согласно сообщению в Facebook, опубликованного его коллегой и независимым журналистом-расследователем Хадиджей Исмайловой, до задержания Мухтарлы расследовал имущество правящей семьи Азербайджана в Грузии.

12 января 2018 Афган Мухтарлы был приговорен к 6 годам лишения свободы. Его похищение, арест и последующий приговор были решительно осуждены рядом зарубежных представительств и правозащитных организаций. Amnesty International признала его узником совести.

Под растущим международным давлением, в частности, разбирательства в Европейском суде по правам человека, 17 марта 2020 года он был освобожден и экстрадирован в Германию, куда тем временем переехала его жена.

Награды 
 «Премия Павла Шеремета» в области журналистики (сентябрь 2017), учреждённая Форумом гражданского общества Восточного партнерства

Примечания

Ссылки 
 Афган Мухтарлы, Мейдан ТВ, Институт освещения войны и мира. Заключен в Азербайджане. 29 мая, 2017 (CPJ)
 «Заявление о похищении и аресте Афгана Мухтарлы», Государственный департамент США, 3. Июнь 2017 г.
 «Лейла Мустафаева: Əfqan Muxtarlı‚ onlara yalnız Əliyev ailəsinə görə lazım idi '», BBC, 10. Июнь 2017 г.
 Афган Мухтарлы: Помогла ли Грузия похитить азербайджанского журналиста? « , BBC, 18. Июль 2017 г.
 Майк Руней: „Афган Мухтарлы: за решеткой, но не забытый“, openDemocracy, 29. Январь 2018 г.
 Мухтарлы: „Мне рассказали, что власти Грузии получили взятку за мое похищение“»JAM News,25. Март 2020 г.

Персоналии:Азербайджан
Журналисты Азербайджана
Коррупция в Азербайджане
Права человека в Азербайджане
Родившиеся в 1974 году
Родившиеся 9 января
Азербайджанские ссыльные
Лица, признанные узниками совести организацией Amnesty International в Азербайджане